Лабо:
 Лабо, Лили (род. 1991) — американская порноактриса.
 Лабо, Реми (род. 2003) — гваделупский футболист.